Isthmus bezeichnet:
 eine Landenge, siehe Isthmus (Geographie)
 eine Engstellen eines Organs, siehe Isthmus (Anatomie)
 Isthmus Hill, ein Hügel in Western Australia